Ги д’Юссель, или Ги Юссельский (; ок. 1170,   —  ок. 1225, годы творчества 1195-1209) — владелец замка Юссель (на территории нынешнего департамента Коррез), каноник, трубадур.

Самый талантливый представитель семейства трубадуров д’Юссель, младший брат Эбле и Пейре д’Юсселей и дядя Элиаса д’Юсселя.

Автор нескольких песен в честь жены виконта Раймона VI д’Обюссона, Марии Вентадорнской  и Гиды де Монд, племянницы Гийома Монпелье. В своём партимене с племянником Элиасом обсуждает один из ключевых вопросов куртуазии — что важнее быть любовником или мужем Дамы. Средневековый комментарий объясняет выбор темы этого партимена обстоятельствами жизни самого Ги: пожелав стать не мужем, а возлюбленным своей избранницы он был отвергнут и от горя перестал петь. Возможно, что творчество Ги д’Юссель оставил по другой причине, — будучи духовным лицом он получил от папы Иннокентия III запрет на сочинение песен. Вероятно это относится ко времени посещения Прованса в 1209 году папским легатом Пейре де Кастельноу.

Творческое наследие Ги д’Юсселя составляют восемь песен, три произведения диалогического жанра и девять пастурелей. К четырём песням сохранились мелодии. Они были включены итальянцем Ферраро ди Феррари в его антологию.

Примечания

Литература 
 Песни трубадуров. (Составление, предисловие и примечания А. Г. Наймана, отв. редактор М. Л. Гаспаров). — М.: Наука, 1979.
 Aubrey, Elizabeth. The Music of the Troubadours. Indiana University Press, 1996. ISBN 0-253-21389-4.
 Egan, Margarita, ed. and trans. The Vidas of the Troubadours. New York: Garland, 1984. ISBN 0-8240-9437-9.
 Gaunt, Simon, and Kay, Sarah, edd. The Troubadours: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0 521 574730.
 Perrin, Robert H. "Descant and Troubadour Melodies: A Problem in Terms." Journal of the American Musicological Society, 16:3, (Autumn, 1963), pp. 313—324.

Поэты по алфавиту
Трубадуры
Окситанские поэты XII века